Izabelino  dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Izabelino – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
Izabelino – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.